Geografia:
 Serrat de Sant Miquel (la Torre de Cabdella), cim del municipi de la Torre de Cabdella (Pallars Jussà)
 Serrat de Sant Miquel (Artesa de Segre), cim del municipi d'Artesa de Segre (Noguera)
 Serrat de Sant Miquel (Vilanova de l'Aguda), cim del municipi de Vilanova de l'Aguda (Noguera)
 Serrat de Sant Miquel (Soriguera), cim del municipi de Soriguera (Pallars Sobirà)
 Serrat de Sant Miquel (Pinell de Solsonès), cim del municipi de Pinell de Solsonès (Solsonès)
 Serrat de Sant Miquel (Lladurs), cim del municipi de Lladurs (Solsonès)
 Serrat de Sant Miquel (Biosca), cim del municipi de Biosca (Segarra)